Tala et Tâla peuvent désigner :

Nom commun 

 Le tala, la monnaie des Samoa ;
 Tâla, une rythmique indienne ;
 Tala, en argot normalien, est le nom que l'on donnait en France aux catholiques pratiquants car, ils allaient-à-la messe. Les membres de l'aumônerie de l'École normale supérieure de Paris sont toujours désignés comme les talas ;
 TALA, est une compagnie algérienne d'assurances de personnes.

Prénom 
 Tala, un prénom féminin amérindien.

Toponyme 
 Tala, une ville et une municipalité de l'État de Jalisco au Mexique ;
 Tala, une ville et une commune du département de Canelones en Uruguay ;
 Tala, une upazila du Bangladesh ;
 Tala, une localité du Cameroun dans le département de la Lekié ;
 Tala, une localité de Chypre près de Paphos ;
 Tala Hamza, une commune de Kabylie en Algérie ;
 Tala Mimoun, une commune de Kabylie en Algérie ;
 le Tala, un autre nom du Dukono, un volcan d'Indonésie ;
 le Barrage de Tala, un barrage au Bhoutan ;

Homonymie de localités
Homonymie de toponyme